Svínadalur ist der Name von zahlreichen Tälern in Island, darunter:

 im östlichen Teil der Halbinsel Klofningsnes, Verlauf des Vestfjarðavegurs 
 nördlich des Hvalfjörðurs, südlich der Skarðheiði
 südlich des Svínavatn südlich von Blönduós
 östlich des Berges Esja